Finsterwald steht für:

 Finsterwald (Gmund am Tegernsee), Gemeindeteil von Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Finsterwald (Entlebuch LU), Ortsteil der Gemeinde Entlebuch LU, Kanton Luzern